Гуд — ісламський пророк
 Гуд — округ у штаті Техас, США
 Сура Гуд — 11 сура Корану

Персоналії 
Гуд () — англійське прізвище, що означає «добрий», «хороший», () — каптур. 

 Гуд Олександр Девід — капелан армії США.
 Гевін Гуд — південноафриканський режисер, актор і сценарист
 Джеймс Гуд — американський борець проти расової сегрегації
 Джоенн Гуд — британська бадмінтоністка
 Джордж Браун Гуд — американський іхтіолог
 Робін Гуд (Rob in Hood) — англійський розбійник
 Річард Гуд — американський піаніст
 Томас Гуд — англійський поет
 HMS Hood (51) - британський лінійний крейсер